Michelin [mišlén] je francouzské příjmení a může znamenat:

 Michelin, francouzský výrobce pneumatik 
 Michelinův průvodce, turistický průvodce pro automobilisty

 Édouard Michelin (1859–1940), spoluzakladatel firmy Michelin
 Édouard Michelin (1963–2006), pravnuk předchozího, ředitel firmy Michelin